Бра́йан Ахе́рн ( или ): Ахерн, Брайан (1902—1986) — британский актёр, много снимавшийся в США.
 Ахерн, Брайан (род. 1945) — канадский и американский музыкальный продюсер и гитарист.